Campagnol des champs est le nom vernaculaire donné à deux rongeurs différents :
Microtus arvalis, en Europe
Microtus pennsylvanicus, en Amérique du Nord